Соревнования по парусному спорту в классе «Звёздный» среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 проходили с 15 по 21 августа. В соревнованиях принимали участие 32 спортсмена.

Призёры

Результаты заплывов 
Гонка M — медальная гонка, в которой приничают участие первые 10 спортсменов.

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнования на сайте Олимпийских игр 2008